Disincanto (Entzauberung) – concetto sociologico e filosofico
Disincanto (A Misalliance) – romanzo del 1986 di Anita Brookner
Disincanto – album del 2002 di Mango
Disincanto – album del 2005 di Ginevra Di Marco
Disincanto (Disenchantment) – serie animata del 2018